Markus Scheibel ist der Name folgender Personen:

* Markus Scheibel (Schiedsrichter), (* 1964), deutscher Fußballschiedsrichter
 Markus Scheibel (Mediziner), deutscher Mediziner